Eșanu ist der Familienname folgender Personen:

 Cristin Eșanu (* 1995), moldauischer Hürdenläufer 
 Nicușor Eșanu (* 1954), rumänischer Kanute
 Otilia Ruicu-Eșanu (* 1978), rumänische Leichtathletin